Geale ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Geale (* 1981), australischer Boxer
 Robby Geale (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler